Lîle du Sagittaire est un îlot revendiquée par la France située dans l'archipel de Pointe Géologie et faisant partie du district de La Terre-Adélie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Article connexe 
 Liste des îles de l'Antarctique

Notes et références 

Sagittaire